Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1975, facente parte del Virginia Slims Circuit 1975, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Kerry Melville 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert (quarti di finale)
 Margaret Court (semifinali)
 Kerry Melville (semifinali)
 Virginia Wade (finale)

 Assente
 Assente
 Assente
 Martina Navrátilová (Campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1975